Nain (Na'in o Nayin), ciutat de l'Iran
 Nain, poble de Galilea esmentat a la Biblia
 Nain, poble de Jamaica, parròquia de Saint Elizabeth
 Nain, poble de la costa central de la península del Labrador, Terranova, Canadà
 Nain, població i Union Council al Panjab (Pakistan)
 Nain, població del comtat de Frederick, Virgínia, Estats Units
 Nain, població australiana en l'autoproclamat Principat de Hutt River (Austràlia Occidental) del que és l'únic nucli.
 Nain, illa d'Indonèsia prop de la costa nord de la principal de les Cèlebes